

165 – Ledyba

Ledyba /ˈledɪbɘ/ bogár/repülő elemű pokémon, lábával a fákat porozza be.
A Johto liga részében tűnik fel először mikor egy lány tanít egy kisebb Ledyba kolóniát egy síppal. 
Támadásai:

 öklelő támadás
 zuhanó repülés

Pokémon-fajok